Andrzej Wiśniowski (muzyk)
 Andrzej Wiśniowski (przedsiębiorca)

Zobacz też 
 Wiśniowski